

Села:
 Василівське — Запорізька область, Вільнянський район
 Василівське — Запорізька область, Оріхівський район
 Василівське — Сумська область, Середино-Будський район
 Василівське — Харківська область, Нововодолазький район

Василівське () — присілок, Смоленська область, Сафоновський район